

Antroponimi 
 Ranieri – variante del nome proprio maschile Raniero
 Ranieri – cognome di lingua italiana

Architettura 
Chiesa dei Santi Vito e Ranieri – luogo di culto cattolico di Pisa
Chiesa di San Ranieri e dei Santi Quaranta Martiri Pisani – luogo di culto cattolico di Palermo
Porta di San Ranieri – porta del transetto destro del duomo di Pisa
Torre Ranieri – antica struttura di difesa della città di Napoli

Persone 
 Ranieri (... – 1113) – vescovo di Firenze 
 Ranieri (... – dopo il 1015) – vescovo di Roselle
 Ranieri d'Asburgo-Lorena – membro della famiglia imperiale austriaca
 Ranieri dal Borgo – francescano italiano del XIII secolo

 Andrea Ranieri – politico italiano
 Antonio Ranieri – scrittore ed amico di Giacomo Leopardi
 Bruno Ranieri – ex calciatore italiano
 Claudio Ranieri – allenatore ed ex calciatore italiano
 Francesco Ranieri Martinotti – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scenografo italiano
 Gaia Ranieri – cantante e conduttrice televisiva italiana
 Katyna Ranieri – cantante italiana
 Luca Ranieri – calciatore italiano
 Luisa Ranieri – attrice italiana 
 Massimo Ranieri – cantante ed attore teatrale italiano
 Pablo Ranieri – allenatore di calcio a 5 e giocatore di calcio a 5 argentino
 Paolino Ranieri – politico e partigiano italiano
 Pascoal Ranieri Mazzilli – avvocato, giornalista e uomo politico brasiliano
 Remo Ranieri – dirigente d'azienda italiano
 Sarah Jane Ranieri – conduttrice radiofonica italiana
 Teodorico Ranieri – cardinale italiano
 Teresa Ranieri – coreografa e insegnante di danza contemporanea italiana
 Umberto Ranieri – politico italiano

Altro 
Ranieri – famiglia nobile italiana
Automotrici Ranieri ALn 541-542 – modello di automotrice
Bottega Ranieri – azienda artigianale di opere in ferro battuto di Guardiagrele, in provincia di Chieti
Ranieri – album del cantante Massimo Ranieri
Ranieri International - Cantiere nautico barche e gommoni made in Italy

Pagine correlate 
 Raineri
 Raniero (disambigua)